

Argentina 
 Río Chico, Río Negro, selo u pokrajini Río Negro
 Río Chico (departman, Tucumán), departman u pokrajini Tucumán
 Río Chico (departman, Santa Cruz), departman u pokrajini Santa Cruz
 Chico (rijeka u Argentini)

Čile
 Río Chico (rijeka u Čileu)

Venezuela
 Río Chico (Venezuela), grad u općini Páez